The Beverly Hillbillies hat verschiedene Bedeutungen:

 The Beverly Hillbillies (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Die Beverly Hillbillies sind los!, US-amerikanischer Fernsehfilm